Declaration of War e студиен албум на RaHoWa, издаден през 1993 година.

Списък на песните 
 White People Awake – 03:45
 Triumph of the Will – 03:42
 Fallen Hero – 03:25
 Race Riot – 02:10
 Third Reich – 01:53
 Solitary (Live) – 04:40
 Exodus – 02:17
 Victory Day – 05:00
 Avenge Dresden	- 03:21
 White Revolution – 02:11
 The Trial – 05:07

Външни препратки 
 Encyclopaedia Metallum

Източници 

Музикални албуми от 1993 година
Албуми на „Рахоуа“